Onderdistrict in Indonesië
 Payung Sekaki (Pekanbaru), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pekanbaru in de provincie Riau
 Payung Sekaki (Solok), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Solok in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Payung Sekaki (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau